Dobrevtsi peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Добревци) :
Dobrevtsi, village bulgare de l'obchtina de Tryavna, situé dans l'oblast de Gabrovo ;
Dobrevtsi, village bulgare de l'obchtina de Yablanitsa, situé dans l'oblast de Lovetch ;
Dobrevtsi, village bulgare de l'obchtina d'Elena, situé dans l'oblast de Veliko Tarnovo.